LWH ist die Abkürzung für:
 Ludwig-Windthorst-Haus, Katholisch-soziale Akademie in Osnabrück
 Landwirtschaftliches Hauptfest alle vier Jahre in Bad Cannstatt während des Cannstatter Volksfestes

LwH ist die Abkürzung für:
 Luftwaffenhelfer, als Flakhelfer im Zweiten Weltkrieg eingesetzte Schüler

Abkürzung